Бло́шкин — фамилия. Известные носители:

 Блошкин, Александр Иванович (род. 1955) — агроном, председатель Волгоградской областной Думы (с сентября 2019).
 Михась Багун (настоящие имя и фамилия Михаил Фёдорович Блошкин; 1908—1938) — белорусский советский поэт и переводчик.